Az ólomnak (Pb)  négy stabil izotópja van: 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb. Az ólom-204 teljesen primordiális nuklid, radioaktív bomlások révén nem keletkezik. A másik három izotóp, az ólom-206, ólom-207 és ólom-208 a három bomlási sor – rendre az uránsor (vagy rádiumsor), az aktíniumsor és a tóriumsor – végterméke. Ezek a bomlási sorok rendre a primordiális U-238, U-235, és Th-232 bomlási sorai, ám ezek az ólomizotópok részben primordiális eredetűek, azaz nemcsak radioaktív bomlás termékeként, hanem szupernóvákban is keletkeznek. Az ólom-204 és a többi izotóp primordiális mennyiségének rögzített aránya felhasználható viszonyítási alapként, hogy megbecsüljék a kőzetekben az urán és tórium bomlása során keletkező ólom mennyiségét (ólom–ólom és urán–ólom kormeghatározás).

A leghosszabb élettartamú radioizotópja az 205Pb (felezési ideje ~15,3 millió év) és az 202Pb (~). A természetben előforduló radioaktív izotópok közül a legrövidebb felezési idővel az 210Pb rendelkezik (22,20 év).

Standard atomtömege (a stabil izotópok atomtömegének előfordulási gyakorisággal súlyozott átlaga) 207,2(1) u. Az összes kémiai elem közül az ólom rendelkezik a legnehezebb stabil izotóppal: ez az 208Pb (a nála nehezebb, korábban stabilnak tartott 209Bi-ről kiderült, radioaktív, felezési ideje 1,9 év). Összesen 38 ólomizotópot ismerünk, köztük néhány rendkívül instabil, csak mesterséges előállítható részecskét.

Teljesen ionizált állapotában az 205Pb izotóp is stabillá válik.

Ólom-206
Az 206Pb az U-238 bomlási sorának – a „rádiumsornak” vagy „uránsornak” – utolsó tagja. Zárt rendszerben egy adott tömegű 238U minta több lépés sorozatán keresztül 206Pb-tá bomlik. A köztes bomlástermékek mennyisége idővel egyensúlyi állapotot ér el (azonban ennek időigénye elég nagy, mivel az 234U felezési ideje .) Amint beáll ez a stabil állapot, az 238U/206Pb arány egyenletesen fog csökkenni, míg a köztitermékek egymáshoz viszonyított mennyisége állandó marad.

A rádiumsorban található izotópok többségéhez hasonlóan az 206Pb-ot is eredetileg a rádium egyik változataként, rádium G-nek nevezték el. Mind a 210Po (rádium F) alfa-bomlásának, mind a jóval ritkább 206Tl  (rádium EII) béta-bomlásának ez az izotóp a terméke.

Ólom-207, -208 és -204
Az 207Pb az 235U-ből kiinduló aktíniumsor utolsó tagja.

Az 208Pb a 232Th-ből kiinduló tóriumsor utolsó tagja.

Az 204Pb teljes mennyisége primordiáls eredetű,
így felhasználható a mintában található egyéb ólomizotópok primordiális mennyiségének becslésére. Az ólom-206, -207 és -208 többletmennyisége tehát feltehetően radioaktív bomlásból származik, ami a kőzetek (keletkezésük óta eltelt) korának különböző, az urán és tórium bomlásán alapú meghatározását teszi lehetővé.

Táblázat

Megjegyzések
 A megadott izotóp-összetétel a kereskedelmi minták nagy részét jellemzi, de lehetnek kivételek.
 Az izotópok gyakoriságát, valamint az atomtömeg pontosságát az egyes előfordulások közötti eltérések korlátozzák. A megadott tartomány lefedi a Földön előforduló összes szokványos anyagot.
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Ólom